Ison eller ISON kan syfta på:

 ISON – en komet, se C/2012 S1
 ISON – (ryska: Пулковская кооперация оптических наблюдателей), ett nätverk av observatorier med syfte att upptäcka och spåra mindre himlakroppar, se International Scientific Optical Network
 Ison & Fille – en svensk hiphopduo

Personer
 Ison Glasgow (1980–), en av medlemmarna av den svenska hiphopduon Ison & Fille